Le Ballon et Autres Histoires inédites est le huitième recueil du Petit Nicolas (le  publié après la mort de son auteur René Goscinny). Le recueil est dédié à Gilberte Goscinny, son épouse, décédée en 1994. Il compte 10 histoires du Petit Nicolas et de ses amis, écrites dans les années 1960. Elle n'avaient jamais été publiées en livre, mais dans les magazines Sud-Ouest Dimanche et Pilote entre 1959 et 1965. Les illustrations de Jean-Jacques Sempé à l'aquarelle et en couleurs ont été réalisées au printemps 2008, à l'exception de celles de la nouvelle L'Œuf de Pâques qui sont d'origine.

Nouvelles 
 L'Œuf de Pâques : Sud-Ouest Dimanche, 
 Le Pull-over
 La Télé chez Clotaire
 Le Concours
 La Nouvelle épicerie
 La Visite
 Un vrai cirque !
 Le Ballon
 École de loyauté
 Le Théâtre

Éditions 
 Paris : IMAV éd., , 168 p.

Annexes du livre 
 Avant-propos de Anne Goscinny
 "La bibliothèque du Petit Nicolas"
 René Goscinny : biographie
 René Goscinny : bibliographie
 Jean-Jacques Sempé : biographie
 Jean-Jacques Sempé : bibliographie

Recueil de nouvelles françaises des années 2000
Recueil de nouvelles paru en 2009
Œuvre de littérature d'enfance et de jeunesse
Le Petit Nicolas